Loeper steht für:
 Loeper (Familie) (Löper), einflussreiche Bauern- und Gutsbesitzerfamilie des 19./20. Jahrhunderts im früheren Dorf Lichtenberg

Loeper ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Löper (* ca. 1840), elsässischer Verkehrshistoriker, Verwaltungsbeamter und Sachbuchautor
 Eisenhart von Loeper (* 1941), deutscher Rechtsanwalt
 Eugen Friedrich Löper (1801–1865), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Friedrich-Wilhelm von Loeper (1888–1983), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Georg von Loeper (1863–1938), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gustav von Loeper (1822–1891) deutscher Jurist und Goetheforscher
 Hans-Heinrich von Loeper (* 1927), deutscher Reitsportfunktionär
 Hella Dunger-Löper (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)

 Marie Loeper-Housselle (1837–1916), deutsche Lehrerin, Mitgründerin des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen-Vereins (ADLV)
 Paul Loeper (* 1989), deutscher Politiker (Volt)
 Peter von Loeper (* 1957), deutscher Rechtsanwalt
 Ulrike von Loeper (* 1985), deutsch-südafrikanische Fotografin
 Wilhelm Friedrich Loeper (1883–1935), deutscher Politiker (NSDAP) und Gauleiter
 Wilhelmine Loeper (1822–1842), deutsche Gutsbesitzerin